Пу́блий Волу́мний Евтра́пел (; умер после 43 года до н. э.) — древнеримский аристократ из всаднического сословия, близкий друг триумвира Марка Антония.

Биография 
Будучи другом Марка Антония, подарил ему свою любовницу — актрису Кифериду.

После внезапного убийства в здании сената Гая Юлия Цезаря в 44 году до н. э. и усиления Марка Антония приобрёл большое влияние в Риме, покровительствовал Цицерону и Помпонию Аттику и по просьбе последнего вычеркнул из проскрипционных списков поэта Луция Юлия Калида. Сохранилось два письма Цицерона к Публию Волумнию.

Ссылки 
 

Волумнии
Родившиеся в I веке до н. э.
Персоналии I века до н. э.
Политики Древнего Рима
Публиканы